

Filmografia parziale
Jhankaar Beats (2003) - regista e sceneggiatore
Home Delivery: Aapko... Ghar Tak (2005) - regista e sceneggiatore
Aladin (2009) - regista, sceneggiatore e produttore
Kahaani (2012) - regista, sceneggiatore e produttore
Anamika (2013) - remake di Kahaani; sceneggiatore
Satyanweshi, regia di Rituparno Ghosh (2013); attore
Ahalya (2015) - cortometraggio; regista, sceneggiatore e produttore
Kahaani 2: Durga Rani Singh (2016) - regista, sceneggiatore e produttore
Te3n (2016) - produttore
Anukul (2017) - cortometraggio; regista, sceneggiatore e produttore
Typewriter (2019) - web serie; regista, sceneggiatore e produttore
Badla (2019) - regista
Blind (2021) - produttore

Premi
Big Star Entertainment Awards	
2012: "Most Entertaining Thriller Film"
National Film Awards
2013: "Best Screenplay (Original)"
Filmfare Awards
2013: "Best Director"
Colors Screen Awards
2013: "Best Story"
Star Guild Awards
2013: "Best Director", "Best Screenplay"
Times of India Film Awards
2013: "Best Story", "Best Screenplay"
Stardust Awards
2013: "Hottest Film Producer of the Year"
Zee Cine Awards
2013: "Best Film – Critics", "Best Director – Critics", "Best Story"
ETC Bollywood Business Awards
2013: "Most Surprise Hits of the Year"

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Attori indiani